Куч () — комуна в Румунії, у повіті Муреш.
 Куч () — село в Румунії, у повіті Муреш. Адміністративний центр комуни Куч.
 Куч () — село в Румунії, у повіті Нямц. Входить до складу комуни Бозієнь.
 Куч () — село в Румунії, у повіті Вилча. Входить до складу комуни Фиртецешть.